Ireland kan verwijzen naar:

 John Ireland (componist) (1879-1962), Engels componist en pianist
 John Ireland (acteur) (1914–1992), Canadees acteur en filmregisseur
 John Ireland (bisschop) (1838–1918), Amerikaans Rooms-katholieke bisschop

Zie ook 
 Ierland